Лонни Джевел Шелтон (; 19 октября 1955 года, Бейкерсфилд, Калифорния, США — 8 июля 2018 года, Уэстминстер, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете штата Орегон, в 1976 году был выбран на драфте НБА под 25-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс» и «Кливленд Кавальерс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1978/1979 годов Шелтон стал чемпионом НБА в составе Сиэтла. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1982). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1982). Всего за карьеру в НБА сыграл 673 игры, в которых набрал 8049 очков (в среднем 12,0 за игру), сделал 4136 подборов, 1459 передач, 739 перехватов и 559 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»